El AS Saint Michel, conocido como ASSM Elgeco Plus por razones de patrocinio, es un equipo de fútbol de Madagascar que milita en el Campeonato malgache de fútbol, el torneo de fútbol más importante del país.

Historia 
Fue fundado en el año 1921 en la ciudad de Analamanga y han sido campeones de la máxima categoría en 2 ocasiones, así como tres títulos de copa.

A nivel internacional han participado en 6 torneos continentales, en donde su mejor participación ha sido en la Copa Africana de Clubes Campeones 1972, en la que fueron eliminados en la segunda ronda por el Kabwe Warriors FC de Zambia.

Palmarés 
 Campeonato malgache de fútbol: 2
 1971, 1978

 Copa de Madagascar: 5
 1980, 2013 2014, 2018, 2022

Participación en competiciones de la CAF 

1- Saint Michel abandonó el torneo.

Referencias

Enlaces externos 
 
 futbol24.com
 
 Lista de Campeones
 Torneos Continentales

Equipos de fútbol de Madagascar
Equipos de fútbol fundados en 1921